Adriana Brodsky (Buenos Aires, 1955), actriu argentina 
 Aleksandr Sàvitx Brodski (Moscou, 1955), arquitecte rus
 Issaak Brodski (1884 - 1939), pintor soviètic
 Joseph Brodsky (Leningrad, 1940 - Nova York, 1996), poeta nord-americà, d'origen soviètic, guardonat amb el Premi Nobel de Literatura l'any 1987
 Stanley Brodsky (Minnesota, 1940) és un físic teòric estatunidenc